Супханбури:

 Супханбури — провинция в центральной части Таиланда
 Супханбури — город в Таиланде, столица одноимённой провинции
 Супханбури — река в Таиланде
 Супханбури — футбольный клуб из Таиланда